Messaggio per il secolo è un film documentario del 2013 diretto da Mauro Caputo, trasmesso sulle reti Rai. Il film raccoglie in modo diretto le testimonianze dello stesso Pressburger e di Claudio Magris attraverso una serie di interviste spontanee.

Trama 
La vita avventurosa dello scrittore, registra, drammaturgo e giornalista Giorgio Pressburger, una delle figure più rappresentative del panorama culturale italiano ed internazionale del '900, viene inquadrata attraverso i principali eventi storici che hanno cambiato la storia e che lo hanno coinvolto in prima persona, condizionando in modo decisivo la sua vita e le sue opere. Eventi come la seconda guerra mondiale, la Shoah, la rivolta ungherese del '56 e la guerra fredda.

Collegamenti esterni

 

Film documentari italiani
Film documentari biografici